Ova stranica je nepotpuna lista podataka i specifikacija orbitalnih raketnih motora.

Aktuelni, predstojeći i raketni motori u razvoju

Penzionisani i otkazani raketni motori

Vidi još 

 Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje
 Poređenje familija orbitalnih lansera
 Poređenje svemirskih vozila sa posadom
 Poređenje teretnih vozila svemirske stanice
 Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje na čvrsto gorivo
 Spisak dizajna sistema za lansiranje u svemir
 Spisak orbitalnih sistema za lansiranje

Napomene

Reference 

Ракете
Ракета носач
Ракетна горива
Ракетна погонска горива
Ракетна техника
Ракетни мотори
Свемирска трка
Свемирске летелице